James Gordon Bennett Sr.
 James Gordon Bennett Jr.
 James P. Bennett
 James Bennett (australijski polityk)
 James Bennett (brytyjski polityk)